Мірко Енґліх  (, 28 серпня 1978) — німецький борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
Досьє на sport.references.com 

Німецькі борці греко-римського стилю
Німецькі срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2008
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2004
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2008
Уродженці Північного Рейну-Вестфалії
Нагороджені Срібним лавровим листом